Перемиловские — название ряда географических объектов:

 Перемиловские высоты — место кровопролитных боёв во время Великой Отечественной войны (у города Яхрома Дмитровского района Московской области) в 1941-42 годах.
 Перемиловские горы — возвышенность на правом берегу Оки в нижнем её течении.
 Перемиловские железные источники — источники в Дубенском уезде Волынской губернии.

См. также 
 Перемилово — название нескольких населённых пунктов в разных регионах:
 Перемилово - бывшая деревня Дмитровского района Московской области (в наст. время - часть города Яхрома), бывшая усадьба генерала С.С. Апраксина. (см. Перемиловские высоты)